Il concorso del decathlon ai Campionati europei di atletica leggera 2014 si è svolto tra il 12 ed il 13 agosto 2014.

Programma

Ora locale (UTC+2)

Risultati

100 metri piani
Vento: Gruppo 1: -1.1 m/s m/s, Gruppo 2: -0.9 m/s, Gruppo 3: -1.9 m/s

Salto in lungo

Getto del peso

Salto in alto

400 metri piani

110 metri ostacoli

Vento:Gruppo 1: +0.1 m/s, Gruppo 2: +0.6 m/s, Gruppo 3: +0.5 m/s

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri piani

Classifica finale

Note

Campionati europei di atletica leggera 2014
Decathlon ai campionati europei di atletica leggera